Nguyễn Thị Huyền (née en 1985), mannequin vietnamien, Miss Viêt Nam 2004
Nguyễn Thị Huyền (née en 1993), athlète vietnamienne